Voievodatul Szczecin () poate referă la:
 voievodatul Szczecin (1946-1950) – o unitate administrativă a Poloniei între 1946–50
 voievodatul Szczecin (1950-1975) – o unitate administrativă a Poloniei între 1950–75
 voievodatul Szczecin (1975-1998) – o unitate administrativă a Poloniei între 1975–98
 voievodatul Pomerania Occidentală – o unitate administrativă actuală a Poloniei, care reședința se află în Szczecin